Langstrecke steht
 im Verkehrsluftverkehr für Strecken über etwa 3000 bis 3500 Kilometer, siehe Langstreckenflug
 für Navigationsprobleme, die mehr als einige 100 Kilometer umfassen, siehe Langstreckennavigation
 im Motorsport für Rennen über einen langen Zeitraum bzw. über eine große Distanz, siehe Langstreckenrennen
 in der Leichtathletik für Wettkampfstrecken  ab 2000 Metern, siehe Langstreckenlauf
 im Triathlon für Rennen über die Ironman-Distanz, siehe Triathlon #Distanzen
im Schwimmen für Strecken ab 200 Meter, siehe Langstreckenschwimmen (bzw. Extremschwimmen)

Siehe auch:
 Marathon (Sport) – ein Überblick